Eerste divisie (1978/1979) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1978/1979, będący zapleczem Eredivisie.

Tabela ligowa na koniec sezonu

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
1978 w Holandii
1979 w Holandii